Ligali ist der Nachname von:
 Adissa Abdul Raphiou Ligali (* 1985), beninischer Fußballschiedsrichter
 Jonathan Ligali (* 1991), französischer Fußballtorwart